Labeoninae — подсемейство пресноводных лучепёрых рыб рыб семейства карповых. Обитают в пресноводных водоемах Юго-Восточной Азии, Южного Китая и Африки.

Классификация 
Триба Labeonini
 Barbichthys Bleeker, 1860
 Cirrhinus Oken (ex. Cuvier), 1817
 Henicorhynchus Smith, 1945
 Labeo Cuvier, 1816
 Labiobarbus van Hasselt, 1823
 Nukta Hora, 1942
 Osteochilus Günther, 1868
 Schismatorhynchos Bleeker, 1855
 Sinilabeo Rendahl, 1932
Триба Banganini
 Bangana Hamilton, 1822
 Lobocheilos Valenciennes, 1842
 Qianlabeo Zhang & Chen, 2004

Триба Garrini
 Balantiocheilos Bleeker, 1860
 Crossocheilus van Hasselt, 1823
 Discocheilus Zhang, 1997
 Discogobio Lin, 1931
 Epalzeorhynchos Bleeker, 1855
 Garra Hamilton, 1822
 Hongshuia Zhang, Xin & Lan, 2008
 Horalabiosa Silas, 1954
 Iranocypris Brunn & Kaiser, 1944
 Longanalus Li, 2006
 Mekongina Fowler, 1937
 Parasinilabeo Wu, 1939
 Paracrossocheilus Popta, 1904
 Pseudocrossocheilus Zhang & Chen, 1997
 Pseudogyrinocheilus Fang, 1933
 Ptychidio Myers, 1930
 Rectoris Lin, 1933
 Semilabeo Peters, 1880
 Sinocrossocheilus Wu, 1977
 Typhlogarra Trewavas, 1955